Farewell, My Lovely (roman), een roman van Raymond Chandler
 Murder, My Sweet, uitgebracht in 1944 in het Verenigd Koninkrijk als Farewell, My Lovely
 Farewell, My Lovely (1975), een neo noir-film, geregisseerd door Dick Richards